Diego López de Haro ist der Name folgender Personen:

* Diego López II. de Haro (* vor 1236; † 1254), baskischer Grundherr und Ritter
 Diego López III de Haro (* um 1152; † 1214), baskischer Grundherr und Ritter